Mini kan syfta på:

 Mini (bilmärke) – ett brittiskt bilmärke
 Mini – en småbil som tillverkades av flera olika brittiska fordonstillverkare mellan 1959 och 2000
 Mini Hatch – ett småbil tillverkad sedan 2001
 Mini Metro – en engelsk småbil (1980–1998)
 Minialbum – en vinylskiva med färre låtar och kortare speltid än en LP
 Minikjol – en samlande beteckning för kjolar av det lite kortare slaget
 Formel Mini – en tävlingsklass inom karting

Personer 
 Mini Andén (född 1978), en svensk skådespelare
 Mini Jakobsen (född 1965), en norsk fotbollsspelare